Justicia lindaviana es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Es nativa de Venezuela (Delta Amacuro, Distrito Federal, Miranda, Sucre) y Colombia.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia lindaviana The Plant List.

lindaviana